Elephant kan syfta på:

 Elephant (film) – en amerikansk film
 Elephant (musikalbum) – ett album av The White Stripes
 Elephant (film) – en amerikansk film från 2003
 The Elephant 6 Recording Company – en gruppering av amerikanska popband
 The Elephant Song – en sång skriven av G Frenkel
 The Elephantz – en svensk-amerikansk musikgrupp
 Elephant House – en dryckestillverkare från Sri Lanka
 Elephantulus – ett släkte i familjen springnäbbmöss
 Elephant (teckensnitt) – ett typsnitt skapat av Matthew Carter
 Elephant – ett äldre varumärke för företaget Zojirushi Corporation
 Elephanta – en ö i Indien som är ett av Unescos världsarv

Se även 
 Elefant (olika betydelser)